Ла Оркета има више значења:

 Ла Оркета (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Оркета (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Оркета, Побладо Досе (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику